Stand Up:
 Stand Up — второй студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull.
 Stand Up — первый сингл Ludacris'а из альбома Chicken-n-Beer.
 Stand-up comedy — комедийное представление разговорного жанра, в котором, как правило, один исполнитель выступает перед живой аудиторией.
 Stand Up — выпускаемая с 2013 года передача на телеканале ТНТ с выступлениями стендап комиков. Производится Comedy Club Production.